Мориц Левитт (, 12 августа 1863, Позен — 1 апреля 1936, Берлин) — немецкий  еврейского происхождения, мастер. Двукратный победитель чемпионатов Берлина (1905 и 1909 гг.), неоднократный участник турниров немецких мастеров и побочных турниров конгрессов Германского шахматного союза (несколько раз занимал призовые места). Многолетний президент старейшего в Германии шахматного клуба «Berliner Schachgesellschaft von 1827» (занимал этот пост с 1904). Также известен как шахматный журналист и писатель. Вместе с Ж. Мизесом подготовил к печати сборник международных турниров в Сан-Себастьяне 1911 и 1912 годах.

Спортивные результаты

Книги 
 «I. und II. Internationales Schach-Turnier zu San Sebastian 1911 und 1912» (в соавторстве с Ж. Мизесом).

Примечания

Ссылки 

Шахматные журналисты
Шахматные функционеры